Râul Valea Lungă se poate referi la:

 Valea Lungă - afluent al râului Moneasa
 Valea Lungă - afluent al râului Roșia
 Valea Lungă - afluent al râului Telcișor